Canina — підтриба ссавців із триби Canini родини псових, є сестринською до підтриби Cerdocyonina. Скам'янілості цієї групи датуються 5 мільйонами років тому, проте вони, ймовірно, існували ще 9 мільйонів років тому.

Кладограма 
Кладограма, наведена нижче, базується на філогенезі Ліндблад-То та ін. (2005):

Джерела 
 

Псові
Підтриби ссавців